Həkəri – centro abitato del distretto di Qubadlı, in Azerbaigian
 Həkəri – centro abitato del distretto di Zəngilan, in Azerbaigian